Veliko Polje je lahko:
 Veliko Polje, Zagreb (Hrvaška)
 Veliko Polje, Lukač (Hrvaška)
 Veliko Polje (Slovenija) 
 Veliko Polje, Obrenovac (Srbija)